Niang ist der Familienname folgender Personen:

 Adama Niang (* 1975), senegalesischer Fußballspieler
 M’Baye Niang (* 1994), senegalesisch-französischer Fußballspieler
 Madické Niang (* 1953), senegalesischer Politiker
 Mamadou Niang (* 1979), senegalesischer Fußballspieler
 Mame Niang (* 1984), senegalesischer Fußballspieler